Кого́рта:
 Когорта — военное подразделение Древнего Рима;
 Когорта — воинские формирования, существовавшие в Русской армии в период с 1771 по 1775 год.
 Когорта — таксон в биологической систематике рангом выше отряда.
 Когорта — термин в демографии.